ACPR steht als Abkürzung für:
 Adjacent Channel Power Ratio, Messgröße von Mobilfunknetzen, siehe Adjacent Channel Power
 Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, französische Finanzaufsicht 

Abkürzung